Мавпи та довгоп'яти або сухоносі мавпи (Haplorrhini) — підряд приматів, до якої, зокрема, належить людина, і що часто розглядається як «вища» група щодо мокроносих мавп (Strepsirrhini).

Систематика

Посилання 
 5 найвагоміших відкриттів у антропології 2009 року 
 Карликовий шимпанзе бонобо 
 Антропогенізація 
 Незвчайна фауна: Довгоп'яти

Примати
Сухоносі
Підряди ссавців